Augustin Sageret (1763-1851), botaniste français
 Charles-Barnabé Sageret (1757-?), propriétaire de théâtre français